Чемпионат Европы по борьбе 2007 года проходил 17-22 апреля в городе София (Болгария).

Греко-римская борьба

Медали

Медалисты

Вольная борьба (мужчины)

Медали

Медалисты

Вольная борьба (женщины)

Медали

Медалисты

Источники 
 FILA Wrestling Database

2007
Апрель 2007 года
2007 год в борьбе
Спорт в Болгарии в 2007 году
Международные спортивные соревнования в Софии
борьба
Чемпионаты Европы в Болгарии
Международные соревнования по борьбе в Болгарии